Pas steht für folgende geographischen Objekte: 
 Pas de Calais, engste Stelle des Ärmelkanals
 Kanton Pas-en-Artois im Département Pas-de-Calais, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Le Pas (Mayenne) im Département Mayenne
 Le Pas-Saint-l’Homer im Département Orne
 Pas-de-Jeu im Département Deux-Sèvres
 Pas-en-Artois im Département Pas-de-Calais

Sonstige:
 Pas (Atlantik), Fluss in Spanien

 Pa·s steht für:
 Pascalsekunde, Maßeinheit der dynamischen Viskosität

Pas oder Päs ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Pas (1648–1711), französischer Heerführer
 Antonius van der Pas (1920–2008), niederländischer Künstler
 Benito van de Pas (* 1993), holländischer Dartspieler
 Heinrich Päs (* 1971), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Ion Pas (1895–1974), rumänischer Kinder- und Jugendbuchautor sowie Politiker
 Isaac de Pas (1618–1688), französischer General und Diplomat
 Manassès de Pas (1590–1640), französischer Feldherr und Diplomat
 Nikolaus van der Pas (* 1943), deutscher Ökonom und Beamter
 Philibert-Charles de Pas de Feuquières (1657–1726), französischer Geistlicher, Bischof von Agde

pas steht für:
 Papasena (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Westneuguinea

PAS steht für:
 Paraaminosalicylsäure, ein Medikament zum Einsatz gegen Tuberkulose
 Parental Alienation Syndrome, siehe Eltern-Kind-Entfremdung
 Paris Air Show
 Persian Air Services, ehemalige iranische Fluggesellschaft
 Parti Islam Se-Malaysia, Partei in Malaysia
 Partidul Alianța Socialistă, Partei in Rumänien
 Patientenaktensystem, Gesamtheit der elektronischen Patientendaten, für Österreich siehe Elektronische Gesundheitsakte (Österreich)
 Periodic Acid-Schiff, eine Färbetechnik in der Histologie, siehe PAS-Reaktion
 Photoakustische Spektroskopie, physikalisches Analyseverfahren
 Physician-assisted suicide, siehe Ärztlich assistierter Suizid
 Polnischer Smog-Alarm, Umweltbewegung
 Politisch-administratives System, politikwissenschaftlicher Begriff
 Polyglanduläres Autoimmunsyndrom, Erkrankung
 Polynomial approximation scheme, siehe Approximationsalgorithmus
 Portable Antiquities Scheme, in England und Wales ein System zur freiwilligen Meldung archäologischer Funde
 Positional Asphyxia Syndrome, siehe lagebedingter Erstickungstod
 Post-Abortion-Syndrom, psychisch-emotionale Symptome als Folge eines Schwangerschaftsabbruchs
 Potentialausgleichschiene, Begriff aus der Elektrotechnik
 Publicly Available Specification, öffentlich verfügbare Anforderung des DIN
 New Paros Airport (IATA-Code), Flughafen auf Paros, Kykladen, Griechenland
 Passoré (ISO-3166-2:BF-Code), Provinz in Burkina Faso
 Region Pasco (ISO-3166-2:PE-Code), Region in Peru

Siehe auch:
 Pas de deux
 Paas
 Pass

PAS